Jean-Claude Barbarant (1940-2010), syndicaliste français
 Olivier Barbarant (1966), poète et critique littéraire français